Knowledge Musona (Norton, 21 juni 1990) is een Zimbabwaanse voetballer. Hij brak door bij Kaizer Chiefs in Zuid-Afrika.

Clubcarrière 
In 2011 trok hij naar Europa. Hij ondertekende een contract bij het Duitse TSG 1899 Hoffenheim. Na één seizoen werd hij achtereenvolgens uitgeleend aan FC Augsburg en aan zijn moederclub Kaizer Chiefs.

Midden december 2014 maakte KV Oostende bekend dat Musona de overstap maakte. De kustploeg legde hem vast tot medio 2017. In november 2016 verlengde hij zijn contract tot medio 2020.

In 2018 werd Musona getransfereerd naar RSC Anderlecht maar dat werd geen succes. Hij werd daarop verhuurd aan Sporting Lokeren en KAS Eupen. In de zomer van 2021 vertrok hij finaal naar het Saudische Al-Tai.

Clubstatistieken

Interlandcarrière 
Musona debuteerde in 2010 op negentienjarige leeftijd voor het Zimbabwaans voetbalelftal. In 2017 en 2019 speelde hij op het Afrikaans kampioenschap. Telkens waren The Warriors uitgeschakeld na de groepsfase.

Erelijst 
 Kaizer Chiefs 
Topscorer Premier Soccer League
2010/11 (15 goals)Winnaar Telkom Knockout Cup
2010/11

Zimbabwaans voetballer